Хайн (Hine, Hain):
 Хайн, Дэвид — английский сценарист и художник комиксов.
 Хайн, Карл (1908—1982) — немецкий легкоатлет, метатель молота.
 Хайн, Льюис (1874—1940) — американский фотограф и социолог.
 Хайн, Мирослав (1894—1963) — чешский авиаконструктор, доктор технических наук, профессор кафедры точной механики в Чешском техническом университете, в Праге.
 Хайн, Пит Питерсон (1577—1629) — голландский адмирал Вест-Индской Компании и Соединённых провинций, прославленный капер.
 Хайн, Хильда (род. 1951) — маршалльский педагог и политик, президент Маршалловых Островов.
 Хайн, Эрни (1901—1974) — английский футболист.

Другое 
 Хайн — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Хайн — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Хайн (планета) — планета в произведениях Урсулы Ле Гуин.
 Хайн — большой молодой ударный кратер в северном полушарии видимой стороны Луны.

См. также 
 Хаин
 Хейн
 Хайнс